G.A.M.E. — четвертий незалежний альбом американського репера The Game, виданий лейблом FastLife 21 березня 2006 р.. Реліз посів 151-шу сходинку чарту Billboard 200, 31-ше місце Top R&B/Hip-Hop Albums та 14-ту позицію чарту Independent Albums.

JT the Bigga Figga випустив альбом без згоди виконавця. У відповідь Game подав позов і закликав своїх фанів не купувати реліз, а натомість завантажити його безкоштовно. Виконавчий продюсер: Боб Перрі, JT the Bigga Figga.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Game